1948/49 was het twaalfde seizoen van de Divizia A en het 32ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Libertatea Oradea veranderde zijn naam in ICO Oradea.

2 AS Armata Boekarest veranderde zijn naam in CSCA Boekarest.

3 Distribuția Boekarest veranderde zijn naam in Petrolul Boekarest.

4 Politehnica Timișoara veranderde zijn naam inCSU Timișoara.

5 Universitatea Cluj veranderde zijn naam in CSU Cluj.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1948/49 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen